Valtatie peut signifier au moins ce qui suit:

 Valtatie, une route principale en Finlande
  Valtatie, une route nationale finlandaise
  Valtatie, une rue d'Oulu.
  Valtatie, album de Jukka Kuoppamäki de 1972.
 Valtatie, album de J. Karjalainen Electric Sauna de 2002.